P68 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 68, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament